Mary Poppins peut faire référence à :
Mary Poppins, le personnage éponyme du roman suivant ;
 Mary Poppins, un roman de l'écrivaine australienne Pamela L. Travers, publié en 1934 ;
Le Retour de Mary Poppins, suite du premier roman de l'écrivaine australienne Pamela L. Travers, publié en 1935,
Les Bonnes Idées de Mary Poppins, suite des romans précédents de l'écrivaine australienne Pamela L. Travers, publié en 1943,
Mary Poppins en Promenade, suites des romans précédents de l'écrivaine australienne Pamela L. Travers, publié en 1952,
Mary Poppins de A à Z, suites des romans précédents de l'écrivaine australienne Pamela L. Travers, publié en 1962,
Mary Poppins dans la cuisine, suites des romans précédents de l'écrivaine australienne Pamela L. Travers, publié en 1975,
Mary Poppins et la maison d'à coté, suites des romans précédents de l'écrivaine australienne Pamela L. Travers, publié en 2018 ;
 Mary Poppins, livre audio raconté par Marlène Jobert d'après le roman de Pamela L. Travers, publié chez Glénat/Hachette en 2005 ;
Mary Poppins, un film musical américain de Robert Stevenson sorti en 1964, inspiré du roman précédent, avec Julie Andrews dans le rôle-titre ;
Le Retour de Mary Poppins, un film américain de Rob Marshall sorti en 2018, suite du premier film (1964) avec Emily Blunt dans le rôle-titre ;
Mary Poppins, au revoir, un téléfilm musical soviétique de Leonid Kvinikhidze sorti en 1983, inspiré du roman précédent ;
Mary Poppins à Paris (Mary Poppins come to Paris), fanfiction française par l'écrivain Elder Socatt, publié sur Wattpad en 2019 ;
Mary Poppins, une comédie musicale américano-britannique créée par Walt Disney Theatrical Productions et Cameron Mackintosh adaptée du premier film produit par la Walt Disney Compagnie, d'après les romans de Pamela L. Travers, en 2004.

Voir aussi 
 Dans l'ombre de Mary, film américain de John Lee Hancock sortie en 2013, qui raconte la genèse du premier opus.

Homonymie de titre